Martynenko ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Martynenko (* 1967), russische Badmintonspielerin
 Oleksandr Martynenko (* 1989), ukrainischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Swetlana Wladimirowna Martynenko (* 1977), russische Ringerin 
 Wladimir Wladimirowitsch Martynenko (* 1957), russischer Soziologe, Politologe, Wirtschaftsfachmann
 Wolodymyr Martynenko (1923–1988), sowjetisch-ukrainischer Diplomat und Politiker